Ленинградец может означать:

 Житель или уроженец Ленинграда.
 «Ленинградец» (проект 564К) — серия прогулочных речных теплоходов (речных трамваев).
 60-й отдельный бронепоезд «Ленинградец», бронепоезд № 60/4 — воинская часть вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.
 «Ленинградец» — российский фильм 2006 года.
 «Ленинградец» — футбольный клуб.

См. также